

Топоніми 
 Сен-Відаль () — муніципалітет у Франції, в регіоні Овернь, департамент Верхня Луара.

Персоналії 
 Алейс Відаль (,  21 серпня 1989, Бальш) — іспанський футболіст.
 Антоніо Відаль — іспанський футболіст.
 Артуро Відаль (, 1987) — чилійський футболіст.
 Габріель Відаль (, 1969) — іспанський футболіст, Олімпійський чемпіон 1992 року.
 Ернесто Відаль (, 15 листопада 1921, Бує — 13 червня 1974, Кордова) — уругвайський футболіст.
 Жан-П'єр Відаль — французький гірськолижник
 Жорж або Георг Відаль (; 9 березня 1862, Делліс, Алжир — 14 січня 1929, Париж, Франція) — французький лікар і бактеріолог.
 Пейре Відаль () (1175—1205) — провансальський трубадур.
 Поль Відаль де ла Блаш (; 1845—1918) — французький географ, засновник наукової школи географії людини.
 Хав'єр Пульґар Відаль, Хав'є́р Пульґа́р Віда́ль (; 2 січня 1911, Уануко — 18 травня 2003, Ліма) — перуанський географ.